Baschi – gruppo etnico europeo stanziato tra Francia e Spagna
 Baschi – comune italiano in provincia di Terni
 Baschi – casato medievale dell'Italia centrale
 Baschi (Sebastian Bürgin) – cantante svizzero